Ruy Blas (Hugo), een toneelstuk van Victor Hugo
Ruy Blas (Mendelssohn), een concertouverture van Felix Mendelssohn-Bartholdy gebaseerd op het werk van Hugo
Ruy Blas (Halvorsen), muziek van Johan Halvorsen, gecomponeerd in 1920
Ruy Blas (Marchetti), een opera van Filippo Marchetti uit 1869
Ruy Blas (Godard), een opera van Benjamin Godard uit 1891
Ruy Blas (film), een film van Pierre Billon met muziek van Georges Auric (1948)
Sérénade de Ruy Blas van Emmanuel Chabrier (1863)